Az Arosa SC, teljes nevén Arosa Sociedad Cultural egy spanyol labdarúgócsapat. A klubot 1945-ben alapították, jelenleg regionális bajnokságokban szerepel.

Statisztika

Ismertebb játékosok

  Ignacio Cantero
  Rubén Coméndez
  Manuel Jiménez Abalo
  Benigno Lema
  Emilio López

Külső hivatkozások
 Hivatalos weboldal 

Spanyol labdarúgócsapatok
1945-ben alapított labdarúgócsapatok